Guit kan verwijzen naar:

 Leo Guit (1884-1937), Katholiek Nederlands politicus en vakbondsbestuurder.
 Graham Guit (1968), Frans filmregisseur en -schrijver